Waldemar Menon (Sananduva  Sananduva, 20 de maio de 2008) foi um empresário e político brasileiro, o terceiro prefeito do município gaúcho de Sananduva, no período de 1977 a 1983, sendo precedido e sucedido por Osvaldo Pedro Camozzato, ambos do Partido Democrático Social (PDS). A RS-126 recebe seu nome no trecho entre Lagoa Vermelha e Sananduva, por iniciativa do ex-deputado estadual Francisco Appio (PP).

Naturais de Sananduva
Prefeitos de Sananduva
Vereadores do Rio Grande do Sul
Brasileiros de ascendência italiana
Membros do Partido Democrático Social
Empresários do Rio Grande do Sul